Pierre Henri de Lacretelle, né le  à Paris et mort le  à Paris  est un homme politique et homme de lettres français.

Biographie 
Fils de Jean Charles de Lacretelle, neveu de Pierre Louis de Lacretelle, membres de l'Académie française, il est aussi le grand-père de Jacques de Lacretelle, également membre de l'Académie française. Il commence par écrire des romans et des recueils de poésie. Il est un ami de Lamartine, dont il fut le secrétaire dans sa jeunesse. En 1848, il est membre de la commission chargée d'administrer le département de Saône-et-Loire. Opposant au Second Empire, il est élu représentant de Saône-et-Loire le , lors des élections complémentaires. Il est réélu député jusqu'en 1898, siégeant à l'extrême gauche. Il est l'un des « 363 » qui refusent la confiance au gouvernement de Broglie, le . Il s'intéresse surtout aux questions scolaires. En 1885, il est à l'origine d'une loi sur la création d'asiles pour les nouveau-nés abandonnés.

Notes st références

Sources

Liens externes 
 

Député de Saône-et-Loire (Troisième République)
Député à l'Assemblée nationale (1871)
Député de la première législature de la Troisième République
Député de la deuxième législature de la Troisième République
Député de la troisième législature de la Troisième République
Député de la quatrième législature de la Troisième République
Député de la cinquième législature de la Troisième République
Député de la sixième législature de la Troisième République
Naissance en août 1815
Naissance à Paris
Décès en février 1899
Décès dans le 9e arrondissement de Paris
Décès à 83 ans
Famille de Lacretelle